Landauer puede referirse a:

 Hans Landauer, antiguo combatiente de las Brigadas internacionales austríacas, superviviente del Campo de concentración de Dachau e historiador de la Guerra Civil española. (1921)
 Gustav Landauer, teórico anarquista, escritor, traductor y filósofo judeoalemán (1870-1919).